Argenteuil puede referirse a diversos personalidades y lugares en países francofónos:

Patronímicos 
 Charles Marcotte d'Argenteuil, señor y mecena francés

Topónimos

Argenteuil, castillo de Brabante Valón

( Quebec) 
 Argenteuil, municipio regional de condado de Laurentides
 Argenteuil, población de Laurentides
 Argenteuil, circunscripción provincial de Laurentides
 Argenteuil, señorío de Nueva Francia
 Argenteuil, antiguo condado de Laurentides
 Argenteuil, antigua circunscripción federal de Laurentides
 Argenteuil—La Petite-Nation, circunscripción federal de Laurentides y Outaouais
 Argenteuil—Papineau—Mirabel, antigua circunscripción federal de Laurentides y Outaouais
 Saint-André-d'Argenteuil, municipio de Laurentides

Argenteuil, comuna de Valle del Oise
 Argenteuil-sur-Armançon, comuna de Yonne
 Les Églises-d'Argenteuil, comuna de Charente Marítimo

Otros 
 Argenteuil, cuadro de Édouard Manet